Птицин — русская фамилия. 

 Известные носители 
 Птицин, Андрей Николаевич (1899—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, красноармеец.

 Птицина, Анастасия Евстафьевна (1915—1994) — советская работница сельского хозяйства, телятница, Герой Социалистического Труда.